Parilly : ancienne commune d'Indre-et-Loire, intégrée à Chinon.
 Parilly : quartier de Vénissieux.
 Parilly : station du métro de Lyon située à Vénissieux.

Voir aussi 

 Bron-Parilly : cité bâtie sous la direction de René Gagès entre 1954 et 1960.
 Parc de Parilly : parc de l'agglomération lyonnaise.